Giuseppe Pomati (1932-1999) – calciatore italiano
 Ferdinando Pomati (1899-1965) – calciatore italiano